Fragmentace (z lat. fragmentum, zlomek) znamená dělení, drobení, tříštění, kouskování celku na menší části, například

 Fragmentace (informatika) – drobení dat na datovém médiu na menší nesouvislé části
 Fragmentace souborového systému – problém fragmentace souborů na pevném disku
 Fragmentace IP datagramů – rozdrobení IP datagramu při jeho přenosu počítačovou sítí na menší části
 Fragmentace (biologie) – způsob vegetativního rozmnožování některých organismů, např. rostlin
 Fragmentace (ekologie) – rozdělení přírodních lokalit či územních celků v krajině na menší a izolovanější jednotky
 Fragmentace lesů
 Fragmentace (genetika) – příčné rozštěpení chromozómu na dvě a více částí
 Fragmentace (hornictví) – rovnoměrné rozdrcení vyrubané horniny
 Fragmentace (fyzika) – jaderná reakce štěpení jádra na více nukleonů

Související články 
 Fragment
 Defragmentace